Чемпионат мира по дартсу 2014 — 21-й чемпионат мира по дартсу, организованный Профессиональной корпорацией дартса. Проходил в Лондоне с 13 декабря 2013 по 1 января 2014 в Александра-палас.

Чемпион мира прошлого года англичанин Фил Тейлор не сумел защитить свой титул, проиграв во втором раунде Майклу Смиту.

Турнир выиграл голландец Майкл ван Гервен, победив в финале шотландца Питера Райта со счётом 7:4. Ван Гервен стал самым молодым чемпионом мира. Именно после этого турнира дартсмен из Нидерландов стал «первым номером» мирового рейтинга. Впервые в истории турнира в финале не было англичан.

Сетка 
{{64TeamBracket
| RD1=13–19 декабря
| RD2=20–27 декабря
| RD3=27 и 28 декабря
| RD4=28 и 29 декабря
| RD5=30 декабря
| RD6=1 января
| team-width=200
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Фил Тейлор </span>96.68
| RD1-score01=3
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Роб Сабо </span>90.06
| RD1-score02=1

| RD1-seed03=32
| RD1-team03= Майкл Смит </span>79.69
| RD1-score03=3
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Морихиро Хасимото </span>76.50
| RD1-score04=1

| RD1-seed05=16
| RD1-team05= Питер Райт </span>98.68
| RD1-score05=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Джо Каллен </span>90.83
| RD1-score06=0

| RD1-seed07=17
| RD1-team07= Терри Дженкинс </span>95.91
| RD1-score07=2
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Пер Лорсен </span>89.45
| RD1-score08=3

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Уэс Ньютон </span>88.41
| RD1-score09=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ройден Лам </span>83.45
| RD1-score10=1

| RD1-seed11=25
| RD1-team11= Джон Пат </span>82.48
| RD1-score11=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Марено Микелс </span>79.70
| RD1-score12=2

| RD1-seed13=9
| RD1-team13= Роберт Торнтон </span>86.86
| RD1-score13=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Макс Хопп </span>80.17
| RD1-score14=1

| RD1-seed15=24
| RD1-team15= Колин Ллойд </span>83.62
| RD1-score15=2
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Бё Андерсон </span>83.66
| RD1-score16=3

| RD1-seed17=5
| RD1-team17= Энди Хэмилтон </span>92.03
| RD1-score17=3
| RD1-seed18=
| RD1-team18= Хулио Барберо </span>93.52
| RD1-score18=1

| RD1-seed19=28
| RD1-team19= Ричи Бёрнетт </span>97.19
| RD1-score19= 3
| RD1-seed20=
| RD1-team20= Дин Уинстанли </span>95.48
| RD1-score20= 1

| RD1-seed21=12
| RD1-team21= Ким Хёйбрехтс </span>88.07
| RD1-score21=3
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Ронни Хёйбрехтс </span>90.10
| RD1-score22=1

| RD1-seed23=21
| RD1-team23= Иэн Уайт </span>97.02
| RD1-score23=3
| RD1-seed24=
| RD1-team24= Кайл Андерсон </span>89.68
| RD1-score24=1

| RD1-seed25=4
| RD1-team25= Саймон Уитлок </span>97.35
| RD1-score25=3
| RD1-seed26=
| RD1-team26=  Росс Смит </span>86.20
| RD1-score26=0

| RD1-seed27=29
| RD1-team27= Марк Уолш </span>86.51
| RD1-score27=1
| RD1-seed28=
| RD1-team28= Яркко Комула </span>84.57
| RD1-score28=3

| RD1-seed29=13
| RD1-team29= Кевин Пейнтер </span>98.59
| RD1-score29=3
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Томас Зайлер </span>86.98
| RD1-score30=0

| RD1-seed31=20
| RD1-team31= Пол Николсон </span>96.82
| RD1-score31= 3
| RD1-seed32=
| RD1-team32= Стюарт Келлетт </span>95.09
| RD1-score32= 0

| RD1-seed33=2
| RD1-team33= Майкл ван Гервен </span>89.13
| RD1-score33=3
| RD1-seed34=
| RD1-team34= Зоран Лерхбахер </span>89.94
| RD1-score34=0

| RD1-seed35=31
| RD1-team35= Уэйн Джонс </span>89.75
| RD1-score35=2
| RD1-seed36=
| RD1-team36= Кевин Макдайн </span>91.80
| RD1-score36=3

| RD1-seed37=15
| RD1-team37= Брендан Долан </span>96.72
| RD1-score37= 3
| RD1-seed38=
| RD1-team38= Колин Осборн </span>82.64
| RD1-score38= 0

| RD1-seed39=18
| RD1-team39= Гэри Андерсон </span>97.83
| RD1-score39=3
| RD1-seed40=
| RD1-team40= Марк Дадбридж </span>90.40
| RD1-score40=0

| RD1-seed41=7
| RD1-team41= Дейв Чизнолл </span>98.43
| RD1-score41= 2
| RD1-seed42=
| RD1-team42= Джон Хендерсон </span>91.62
| RD1-score42= 3

| RD1-seed43=26
| RD1-team43= Марк Уэбстер </span>86.70
| RD1-score43=3
| RD1-seed44=
| RD1-team44= Менсур Сулйович </span>84.02
| RD1-score44=2

| RD1-seed45=10
| RD1-team45=
| RD1-score45= 3
| RD1-seed46=
| RD1-team46=  Джейми Льюис </span>91.02
| RD1-score46= 0

| RD1-seed47=23
| RD1-team47= Джейми Кавен </span>87.03
| RD1-score47=3
| RD1-seed48=
| RD1-team48= Йелле Клаасен </span>89.56
| RD1-score48=1

| RD1-seed49=6
| RD1-team49= Джеймс Уэйд </span>91.92
| RD1-score49=3
| RD1-seed50=
| RD1-team50= Даррен Уэбстер </span>90.12
| RD1-score50=2

| RD1-seed51=27
| RD1-team51= Энди Смит </span>84.22
| RD1-score51=3
| RD1-seed52=
| RD1-team52= Стив Браун </span>84.89
| RD1-score52=1

| RD1-seed53=11
| RD1-team53= Джастин Пайп </span>87.85
| RD1-score53=3
| RD1-seed54=
| RD1-team54= Аррон Монк </span>78.74
| RD1-score54=0

| RD1-seed55=22
| RD1-team55= Стив Битон </span>87.76
| RD1-score55=1
| RD1-seed56=
| RD1-team56= Девон Питерсен </span>85.67
| RD1-score56=3

| RD1-seed57=3
| RD1-team57= Адриан Льюис </span>95.26
| RD1-score57=3
| RD1-seed58=
| RD1-team58= Деннис Смит </span>80.89
| RD1-score58=0

| RD1-seed59=30
| RD1-team59= Винсент ван дер Ворт </span>85.96
| RD1-score59=3
| RD1-seed60=
| RD1-team60= Мэтт Кларк </span>78.50
| RD1-score60=1

| RD1-seed61=14
| RD1-team61= Мервин Кинг </span>89.87
| RD1-score61=3
| RD1-seed62=
| RD1-team62= Дарин Янг </span>82.97
| RD1-score62=0

| RD1-seed63=19
| RD1-team63= Ронни Бакстер </span>86.60
| RD1-score63=0
| RD1-seed64=
| RD1-team64= Рики Эванс </span>87.21
| RD1-score64=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Тейлор </span>95.55
| RD2-score01=3
| RD2-seed02=32
| RD2-team02= Майкл Смит </span>94.55
| RD2-score02=4

| RD2-seed03=16
| RD2-team03= Райт </span>98.04
| RD2-score03=4
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Лорсен </span>87.63
| RD2-score04=2

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Ньютон </span>92.91
| RD2-score05=4
| RD2-seed06=25
| RD2-team06= Пат </span>87.89
| RD2-score06=0

| RD2-seed07=9
| RD2-team07= Торнтон </span>98.89
| RD2-score07=4
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Б. Андерсон </span>87.76
| RD2-score08=0

| RD2-seed09=5
| RD2-team09= Хэмилтон </span>96.89
| RD2-score09=1
| RD2-seed10=28
| RD2-team10=  Бёрнетт </span>95.91
| RD2-score10=4

| RD2-seed11=12
| RD2-team11= K. Хёйбрехтс </span>98.94
| RD2-score11=3
| RD2-seed12=21
| RD2-team12= Уайт </span>98.39
| RD2-score12=4

| RD2-seed13=4
| RD2-team13= Уитлок </span>95.30
| RD2-score13=4
| RD2-seed14=
| RD2-team14= Комула </span>88.99
| RD2-score14=0

| RD2-seed15=13
| RD2-team15= Пейнтер </span>91.59
| RD2-score15= 4
| RD2-seed16=20
| RD2-team16=  Николсон </span>93.60
| RD2-score16= 0

| RD2-seed17=2
| RD2-team17= ван Гервен </span>96.88
| RD2-score17=4
| RD2-seed18=
| RD2-team18= Макдайн </span>90.11
| RD2-score18=1

| RD2-seed19=15
| RD2-team19= Долан </span>90.10
| RD2-score19=1
| RD2-seed20=18
| RD2-team20= Г. Андерсон </span>97.97
| RD2-score20=4

| RD2-seed21=
| RD2-team21=  Хендерсон </span>91.62
| RD2-score21=3
| RD2-seed22=26
| RD2-team22= Уэбстер </span>92.23
| RD2-score22=4

| RD2-seed23=10
| RD2-team23=

Примечания 

2014
Декабрь 2013 года
Январь 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году
Спорт в Великобритании в 2014 году
2013 год в Лондоне
2014 год в Лондоне
Чемпионаты мира в 2013 году
Спорт в Великобритании в 2013 году